Bref steht für
 BREF, Technikstandard
 Bref (Magazin), Schweizerische reformierte Zeitschrift
  Marke eines Reinigungsmittels der Firma Henkel, siehe Henkel_(Unternehmen)#Marken